Samuel Klein (1923-2014) – brazylijski przedsiębiorca polsko-żydowskiego pochodzenia
 Samuel Klein (1745-1806) – rumuński filolog, duchowny, teolog
 Samuel Klein (1886–1940) – rabin i historyk